Равва (город)
 Равва, Виктория (род. 1975) — французская, азербайджанская и советская волейболистка.

См. также 
 Рабба